Winstanley ist der Familienname folgender Personen:

 Chelsea Winstanley (* 1976), neuseeländische Filmproduzentin und Filmregisseurin
 Dean Winstanley (* 1981), englischer Dartspieler
 Diana Winstanley (1960–2006), britische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Gerrard Winstanley (1609–1676), protestantischer Reformer und politischer Aktivist in England
 Henry Winstanley (1644–1703), englischer Ingenieur
 Lorraine Winstanley (* 1975), englische Dartspielerin
 Michael Winstanley, Baron Winstanley (1918–1993), britischer Arzt, Moderator und Politiker